Berk peut faire référence à :

 , un village de Turquie,
 La  de New York,
 , un croiseur de la marine ottomane, renommé Berk.

Personnalités

Nom de famille 

 , actrice et chorégraphe britannique,
  (1967- ), artiste américain,
 Ariel Berk, a pen name of American author  (born 1953)
  (1949- ), nageur américain,
 Dick Berk (1939- ), musicien américain,
  (1918–2008), poète turc,
  (1967- ), motocycliste néerlandais,
 , auteur américain,
 Lawrence Berk (1908–1995), musicien et éducateur américain,
  (1942- ), musicien américain,
 Lotte Berk (1913–2003), danseur germano-britannique,
 Lucia de Berk (1961- ), infirmière néerlandaise,
 Marjan Berk, femme de lettres néerlandaise
 Medeni Berk (1913-1994), homme politique turc,
 , scénariste américain,
  (1980- ), lutteur américain,
  (1894–1983), artiste américain,
  (1979- ), sportif néerlandais,
  (1949- ), médecin américain.

Prénom 
  (born 1995), Turkish ice dancer
  (born 1996), Turkish ice hockey player
  (born 1991), Turkish footballer

Fiction 
 Berk, un personnage de la série ,
 Berk, une île fictive dans la franchise .

Voir aussi 
 
 
 Burk